Brazilië was als organiserend land rechtstreeks geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal 2014. Het was de twintigste deelname voor het land. Voor bondscoach Luiz Felipe Scolari was het de derde keer dat hij aan het toernooi deelnam. In 2002 werd hij wereldkampioen met Brazilië, in 2006 werd hij met Portugal vierde op het WK. Brazilië werd in 2014 in de halve finale uitgeschakeld na een 1-7 nederlaag tegen Duitsland. In de finale om de derde plaats verloren de Brazilianen met 0-3 van Nederland.

Aanloop naar het WK 

Als gastland hoefde Brazilië geen kwalificatiewedstrijden te spelen. In 2013 nam de selectie van Luiz Felipe Scolari wel deel aan de FIFA Confederations Cup. Brazilië bereikte de finale en versloeg daarin regerend wereldkampioen Spanje met 3-0. Fred sloot het toernooi af als topschutter en Neymar werd na afloop verkozen tot beste speler.

Het wereldkampioenschap

Loting 
Op 6 december 2013 werd er geloot voor de groepsfase van het WK in Brazilië. Als gastland werd Brazilië ondergebracht in Groep A, samen met Kroatië, Mexico en Kameroen. Op 7 mei 2014 maakte bondscoach Scolari zijn selectie bekend. Bij de voorstelling van zijn spelerskern verklaarde hij dat "Brazilië wereldkampioen moet worden".

WK-slogan 
De FIFA maakte op 13 mei bekend dat de slogan van het Braziliaans elftal, zichtbaar op de spelersbus, "Preparem-se! O hexa está chegando!" is, dat "zet je schrap, de zesde komt eraan!" betekent. De slogan werd door supporters gekozen.

Uitrustingen

Technische staf

Selectie en statistieken

Wedstrijden

Groepsfase 

Man van de wedstrijd:
 Neymar

Man van de wedstrijd:
 Guillermo Ochoa

Man van de wedstrijd:
 Neymar

1/8 finale 

Man van de wedstrijd:
 Julio César

Kwartfinale 

Man van de wedstrijd:
 David Luiz

Halve finale 

Man van de wedstrijd:
 Toni Kroos

Troostfinale 

Man van de wedstrijd:
 Arjen Robben

Land op het wereldkampioenschap voetbal 2014